Раффлз () — многозначный термин:

Персоналии 

 Раффлз, Стэмфорд (1781-1826) — британский колониальный администратор, основатель Сингапура

Здания 

 Раффлз-Сити — деловой центр в Сингапуре
 Раффлз-Сити — деловой центр в Чунцине (Китай)
 Раффлз (отель) — исторический отель, построенный в 1887-1899 гг. в центре Сингапура

Другое 

 Раффлз-плейс — один из районов Сингапура